Big Jim McLain, een Amerikaanse politieke thrillerfilm uit 1952
 McLain (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 McLain State Park, een staatspark in de Amerikaanse staat Michigan

Personen 
Familienaam
 Denny McLain (1944), Amerikaans honkbalspeler
 Ellen McLain, Amerikaans operazangeres en stemactrice
 Jeremiah McLain Rusk (1830-1893), Amerikaans politicus
 Raymond S. McLain (1890-1954), Amerikaans militair

Voornaam
 McLain Ward (1975), Amerikaans ruiter

Zie ook 
 MacLane, McLane (doorverwijspagina's)